Antonio Nava ist der Name folgender Personen:

* Antonio Nava (Musiker) (Antonio Maria Nava; 1755/1775–1826), italienischer Gitarrist, Sänger und Komponist
 Antonio Nava (Polospieler) (Antonio Nava Castillo; 1905–1983), mexikanischer Polospieler 
 Antonio Nava (Basketballspieler) (Antonio Nava Cano; * 1948), spanischer Basketballspieler